Våg kan syfta på:

 Våg (instrument) – ett instrument för bestämning av massa eller vikt
 Vågrörelse – svängning som utbreder sig i rummet, ett fysikaliskt fenomen
 Mekanisk vågrörelse – vågor som är beroende av ett medium för att kunna förflytta sig
 Vattenvågor – en ytvåg i det översta lagret i en vattensamling

Se även 
 Vågen
 Vågarna